Kuzminec (Mihovljan) - dorp in Kroatië
 Kuzminec (berg) - berg in Kroatië
 Kuzminec Miljanski - dorp in Kroatië